Eudes III peut faire référence à :
 Eudes III de Bourgogne ( 1166-1218), duc de Bourgogne ;
 Eudes III de Champagne ( 1040– 1115), comte de Champagne ;
 Eudes III de Grandson (?-1309), évêque de Bâle ;
 Eudes III de Troyes ( 1062–1093), comte de Troyes.

Voir aussi